Франс Рош (; 2 апреля 1921, Сен-Тропе — 14 декабря 2013, Париж) — французская актриса, журналист, сценарист и кинокритик.

Биография 
Начала карьеру журналиста во время оккупации Франции немецкими войсками в журнале Ciné Mondial. Позже она работала в журналах Cinévie и Cinémonde. Работая журналистом в одной из ведущих французских газет France Soir, Франс Рош брала интервью у многих знаменитостей, в том числе Брижит Бардо, Кирка Дугласа, Пьера Брассёра, Жана Маре, Анни Жирардо, Симоны Синьоре, Мишеля Пикколи, Жанны Моро и других. В 1969—1986 годах она работала на телеканале Antenne 2, где рассказывала о новостях кино, театра и моды.

За свою кинокарьеру сыграла в 18-ти фильмах, в том числе «Адрес неизвестен» (1951), «Брачное агентство» (1952), «Французский канкан» (1954) и «Жизнь вдвоём» (1958). Она также является автором нескольких сценариев.

В 1961 году была членом жюри 11-го Берлинского международного кинофестиваля.

Франс Рош была замужем за журналистом Франсуа Шале и продюсером Жильбером де Гольдсмидтом.

Умерла 14 декабря 2013 года в Париже.

Фильмография

Библиография

Примечания

Ссылки 
 

Кинокритики Франции